Graevaeus (oder Greve) ist der Familienname folgender Personen:

 Bernhard Graevaeus (1564–1639), Jurist und bremischer Ratsherr und Ehemann von Christine Graevaeus
 Christine Graevaeus (1589–1675), Mäzenin in Bremen und Ehefrau von Bernhard Graevaeus